Beauclair bezeichnet

 eine französische Gemeinde im Département Meuse, siehe: Beauclair

Beauclair ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wilhelm de Beauclair (1877–1962), deutscher Maler und Schriftsteller im Schweizer Tessin 
 Conny de Beauclair (* 1952), österreichischer Türsteher und Szenefotograf
 Friederike de Beauclair (1882–1946), deutsche Malerin
 Gotthard de Beauclair (1907–1992), deutscher Verleger
 Henri Beauclair (1860–1919), französischer Schriftsteller und Journalist
 Stephanie Fae Beauclair (1984), besser bekannt als Baby Fae
 Victor de Beauclair (1874–1929), deutscher Bergsteiger, Ballonfahrer und Skipionier
 Wilfried de Beauclair (1912–2020), deutscher Ingenieur